Graeme Le Saux – ex calciatore inglese
 Henri Le Saux – monaco cristiano francese
 Yorick Le Saux – direttore della fotografia francese